Невеш () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Ернані Невеш — португальський футболіст
 Жозе Марія Невеш — прем'єр-міністр Кабо-Верде
 Марселу Жозе даш Невеш Алвеш Каетану — прем'єр-міністр Португалії

Португальські прізвища